Church är  engelskans ord för "kyrka" samt ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Allen Church
 Alonzo Church
 Charlotte Church
 Eric Church
 Frank Church
 Frederic Edwin Church
 George M. Church
 Richard Church
 Richard William Church

Engelska efternamn